Carcassés ist der Familienname folgender Personen:
 Bobby Carcassés (* 1938), kubanischer Jazzmusiker und Sportler
 Roberto Carcassés (* 1972), kubanischer Jazzmusiker und Komponist